Die Irish League 1894/95 war die fünfte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Vier Mannschaften waren angetreten, um an sechs Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander anzutreten. In diesem Jahr gab es keinen neu aufgenommenen Verein.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1894/95 (Archiv)
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1894/95
Fußballsaison 1894/95